Dimităr Ivanov Berbatov (în ; n. 30 ianuarie 1981) este un fotbalist bulgar, în prezent liber de contract.

Palmares

Club 
ȚSKA Sofia
 Cupa Bulgariei: 1998–99

Tottenham Hotspur
 Football League Cup: 2007–08

Manchester United
 Premier League: 2008–09, 2010–11
 Football League Cup: 2009–10
 FA Community Shield: 2010, 2011
 FIFA Club World Cup: 2008

Individual 
 Bulgarul Anului: 2009
 Fotbalistul bulgar al anului (7 – record): (2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010)
 Jucătorul sezonului la Fulham FC: 2012–13
 Jucătorul anului la Tottenham Hotspur FC: 2006–07
 Jucătorul lunii în Premier League: aprilie 2007*, ianuarie 2011
 PFA Premier League Team of the Year: 2006–07, 2010–11
 Premier League — Gheata de Aur Landmark: 2010–11 (10 goluri), 2010–11 (20 de goluri)
 Premier League — Gheata de Aur: 2010–11**
 Jucătorul lunii în Ligue 1: aprilie 2014

(*Împărțit cu Robbie Keane)
(**Împărțit cu Carlos Tevez)

Statistici carieră

Club

Internațional

Note

Referințe

Legături externe 

 Official personal website
 
 
 Fulham F.C. profile

Nașteri în 1981
Fotbaliști bulgari
Atacanți
Bulgari în viață
Fotbaliști internaționali bulgari
Fotbaliști ai cluburilor din Anglia
Fotbaliști ai cluburilor din Bulgaria
Fotbaliști ai cluburilor din Franța
Fotbaliști ai cluburilor din Germania
Fotbaliști ai cluburilor din Grecia
Fotbaliști ai Manchester United FC
Fotbaliști ai Tottenham Hotspur FC
Fotbaliști ai AS Monaco FC